Ordet revolution har flere betydninger:

 Revolution (politik) – en pludselig og omfattende ændring af et lands regime forårsaget af en folkelig opstand
 Revolution (moderetning) – en stilperiode, 1789–1792; efterfulgt af Directoire
 Revolution (omvæltning) – f.eks. en videnskabelig revolution
 Revolution (film) – en film fra 1985 instrueret af Hugh Hudson med bla Al Pacino
 Revolution (sang) – en sang af The Beatles
 Revolution (musiker) – en nyskabende spillemåde
 Revolution (The Dubliners album) – et album af The Dubliners udgivet i 1970

Se også
 Franske revolution – en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789-1799, og som medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød
 Den Russiske Revolution 1917 – de begivenheder, som ledte til afviklingen af det zaristiske styre i Rusland
 Den industrielle revolution – en periode i den sidste del af 1700-tallet og den første del af 1800-tallet, hvor store ændringer inden for landbrug, fremstilling, minedrift og transport.
 Den tyske revolution (Novemberrevolutionen) - begivenheder i november 1918 omkring slutningen af 1. verdenskrig, som resulterede i Det tyske kejserriges undergang
 Martsrevolutionen - en række borgerligt-liberalt inspirerede revolutioner i marts 1848 i de 38 tyske småstater, der var tilknyttet Det tyske forbund under ledelse af de to store tyske stater Preussen og Østrig-Ungarn

Kultur